Ронд — застаріле слово, що означає «збруя».

Топонім 

 Ронд (Раунд) — невеликий гранітний острів у складі Сейшельського архіпелагу.
 Ронд (Раунд) — невеликий острів у складі Північно-Східної групи Внутрішніх Сейшельських островів.

Див. також 
 Ла-Ронд
 Ла-Ронд-Е

Примітки